Драгунский — посёлок в Любинском районе Омской области России. Входит в состав Алексеевского сельского поселения.

География 
Населённый пункт находится на юго-западе центральной части Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на расстоянии примерно 49 километров (по прямой) к северо-западу от посёлка городского типа Любинский, административного центра района. Абсолютная высота — 119 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 78,9 %, женщины — соответственно 21,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % из 533 чел.

Инфраструктура 
Функционирует психоневрологический интернат.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Любинского района